Antoine Arnaud peut désigner :
 Antoine Arnaud (1749-1806), un général français ;
 Antoine Arnaud (1831-1870), un canut à La Croix-Rousse à Lyon, commandant de la Garde nationale, a été fusillé « pour la république » ;
 Antoine Arnaud (1831-1885), internationaliste et communard français.